Nova Esquerra fou un corrent d'Esquerra Unida del País Valencià (a l'estat espanyol es deia Nueva Izquierda, corrent d'Izquierda Unida) que va actuar durant els anys 90, sent-ne els principals líders Diego López Garrido i Cristina Almeida, i que optava per posicions moderades i l'acostament al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). El corrent va esdevenir el Partit Democràtic de la Nova Esquerra (PDNI) el 1997 i va ser expulsat d'Izquierda Unida; el 1999 va anar a les eleccions en coalició amb els socialistes; finalment va acabar integrat en el PSOE l'any 2000.

Referències 

Partits polítics d'esquerres del País Valencià